City of New York bezeichnet:

 City of New York (Schiff, 1861), britisches Passagierschiff
 City of New York (Schiff, 1885), Expeditionsschiff 
 City of New York (Schiff, 1888), Linienschiff der Inman Line
 City of New York (Schiff, 1930), erstes Passagierschiff der US-amerikanischen Farrell Lines
 New York City, US-amerikanische Stadt